Robert Louis August Maximilian Gürke (1854-1911), botaniste allemand dont l’abréviation botanique standard est Gürke, 
 (1904-1941), avocat international allemand.